Eveleigh steht für:

 Eveleigh (Kentucky), ein Ort im Grayson County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky
 Eveleigh (Sydney), ein Vorort von Sydney

Eveleigh ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Eveleigh († 2014), britischer Jurist
 Nicholas Eveleigh (~1748–1791), US-amerikanischer Politiker